Regan je příjmení více osob:

 Donald Regan (1918–2003) – americký politik, ministr financí ve vládě Ronalda Reagana
 Emily Reganová (* 1989) – americká veslařka
 Charles Tate Regan (1878–1943) – britský ichtyolog
 Tom Regan (1938–2017) – americký filozof
 Vincent Regan (* 1965) – britský filmový a televizní herec

Podobné slovo 
 Reagan – rozcestník